Koning (titel), een vorstelijke titel

Sport en spel:
Koning (boogschieten), de beste schutter van een boogschuttersvereniging
Koning (kaartspel), een kaart uit het standaard kaartspel, ook de heer genoemd
Koning (schaken), een schaakstuk

Personen:
Ans Koning, Nederlands atlete
Gerry Koning, Nederlands voetballer
Hans Koning, pseudoniem van Hans Königsberger, Nederlands-Amerikaanse socialistisch journalist en schrijver
Henk Koning, Nederlands politicus
Kees Koning, Nederlands priester en antimilitarist
Lies Koning, Nederlands atlete
Martijn Koning, Nederlandse stand-upcomedian, cabaretier, columnist en tekstschrijver
Sabine Koning, Nederlands actrice

Zie ook
De Koninck (doorverwijspagina)
De Koning (doorverwijspagina)